Jeanne Delaunoy (1881-1953), infirmière de guerre belge
 Michaël Delaunoy (né en 1968), metteur en scène de théâtre belge